René Villard  peut désigner :
 René Villard (1875-1940), écrivain breton ami de Max Jacob ;
 René Villard (1902-1988), personnalité politique suisse ;
 René Villard (1946-), nom de scène du chanteur français Hervé Vilard.